Sanctuary III is een studioalbum van Robert Reed.

Geschiedenis 
Het was het slot van een reeks albums (twee studioalbums en één livealbum) onder de naam Sanctuary. Opnamen vonden grotendeels plaats in de Big Studio in zuid Wales, maar ook werden delen elders vastgelegd. Reed zag zelf vooruitgang in de albums. Ook Sanctuary III vertoont veel invloeden van de vroege albums van Mike Oldfield, Reeds muzikale voorbeeld. Toch werden meer invloeden gevonden van zijn bands Magenta en Kompendium. Een drietal Oldfield-musici werkten mee aan dit album: Les Penning, Tom Newman en Simon Phillips.

Musici 
Robert Reed – alle muziekinstrumenten behalve
Simon Phillips – drumstel
Angharad Brinn – zang
Synergy Vocals (Micaele Haslam, Joanna Forbes l’Estrange, Heather Cairncross) – koorzang
Tom Newman – bodhrán
Les Penning – spreekstem
Shan Cothi - operazangstem
Gethin Liddington – trompet
Troy Donockley – uilleann pipes en whistles

Muziek 

De set werd aangevuld met een dvd waarop onder meer 5.1 remixen van beide delen Sanctuary III.

Muziekalbum uit 2018
Muziekalbum van Robert Reed